Areta, nome proprio di persona.
 Areta, martire.
 Areta IV, re nabateo (9 a.C. – 40 d.C.).
 Areta di Cesarea, arcivescovo di Cappadocia.